AdIRC est un logiciel client IRC pour Windows, Linux et Mac OS X diffusé sous forme de freeware. Le logiciel supporte la personnalisation via les thèmes ainsi que les extensions.

Liens externes 
 

Logiciel de messagerie instantanée
Logiciel pour Windows
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Mac OS
Client IRC